Emilio De Marchi kan syfta på:

 Emilio De Marchi (1851–1901), italiensk författare
 Emilio De Marchi (1861–1917), italiensk operasångare
 Emilio De Marchi (född 1960), italiensk skådespelare